Huonder ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Huonder (1858–1926), Schweizer katholischer Theologe und Schriftsteller
 Gion Antoni Huonder (1824–1867), Schweizer Dichter der Spätromantik
 Guido Huonder (1942–2013), Schweizer Theaterregisseur
 Quirin Huonder (* 1903), Schweizer Professor für Philosophiegeschichte an der Ordenshochschule der Benediktiner in St. Ottilien 
 Silvio Huonder (* 1954), Schweizer Schriftsteller
 Vitus Huonder (* 1942), Bischof von Chur